Nasty steht für:

 Nasty, ein Lied von Janet Jackson 
 Nasty (Band), belgische Beatdown-Hardcore-Band

Nasty ist der Künstlername von:

 Dee Nasty (* 1960; eigentlich Daniel Bigeault), französischer Diskjockey und Rapper
 Luke Nasty (* 1991; eigentlich Leterrance Davis), US-amerikanischer Rapper